Le « service ABAD », dans le cadre de l'Agence Nationale des Services Publics et des Innovations Sociales sous la Présidence de la République d'Azerbaïdjan, est présidé par Inam Karimov. Le directeur de l'entité juridique du droit public ABAD est Rufat Elchiyev.

Entités et services 
. L'objectif principal de ce projet est de soutenir la participation active des citoyens au développement socio-économique du pays. Le développement des petites et moyennes entreprises et l'augmentation de l'emploi comprennent également ce projet.

, il y a trois centres d'exposition ABAD dans le pays. L'un des centres est créé au Bureau de la Réserve historique et architecturale de l'État d'Icherisheher. Selon les statistiques, le centre a déjà attiré plusieurs milliers de clients lors de son premier mois de fonctionnement. L'autre est dans la zone Duty Free dans l'aéroport international Heydar Aliyev. Le , le centre d'exposition ABAD a commencé à fonctionner à la gare de Bakou. Ce centre présente divers artisanats sur toutes les régions de l'Azerbaïdjan. Tous les produits sont marqués par le logo ABAD. L'étiquette ABAD montre l'originalité du produit. En , SOCAR et l'Agence Nationale des Services Publics et des Innovations Sociales sous la Présidence de la République d'Azerbaïdjan ont signé un accord de coopération sur le projet ABAD.

Le projet pilote a débuté dans les régions de Bakou, Masalli, Balakan et Ismailli en Azerbaïdjan. Auparavant, ils ont coopéré avec 63 familles. . De plus, on ajoute l'étiquette ABAD sur les produits qui montre l'originalité du produit. 

ABAD coopère avec plusieurs organisations internationales, y compris le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

« Centre ABAD » à Balakan  
Le , le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a assisté à l'ouverture du « centre ABAD » dans la région de Balakan. Le centre à Balakan est le deuxième projet pilote. Le bâtiment administratif du centre ABAD à Balakan couvre . Quatre artisans de la région de Balkan participent au projet  ABAD.

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Azerbaïdjan
Association ou organisme lié à l'agriculture